Alberto Baeza – ex calciatore messicano
 Alberto Baeza Flores – scrittore e giornalista cileno
 Alberto Campo Baeza – architetto spagnolo